Rădulești se poate referi la:

 Rădulești, Hunedoara
 Rădulești, Ialomița
 Rădulești, Satu Mare
 Rădulești, Teleorman
 Rădulești, Vrancea

Altele 
 Rădulenii Noi, Florești
 Rădulenii Vechi, Florești

Vezi și
 Radu (nume)
 Rădescu (nume de familie)
 Rădulescu (nume de familie)

 Rădeni (dezambiguizare)
 Rădești (dezambiguizare)
 Răduțești (dezambiguizare)

Toponime românești